Сурнин — русская фамилия.

Известные носители 
 Сурнин, Владимир (1875—1942) — американский шахматист.
 Сурнин, Георгий Иванович (1918—1991) — Герой Советского Союза (1943).
 Сурнин, Павел (род. 1985) — латвийский футболист.

 Сурнина, Мария Петровна (род. 1991) — российская мини-футболистка.